Teräväinen ou Teravainen sont des patronymes d'origines finnoises pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1972), acteur canadien
 (né en 1956), joueur professionnel américain de golf
Teuvo Teräväinen (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois